Yuci Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuci Qu (härad i Kina), Shanxi, 
 Yuci (ort i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar